Дуга Лука може бити:
 Дуга Лука (Врање), насељено место у саставу града Врања, Пчињски управни округ, Република Србија
 Дуга Лука (Лабин), насељено место у саставу града Лабина, Истарска жупанија, Република Хрватска